P37 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Fémáru P37(ü), un pistolet semi-automatique hongrois ; 
 HMS Unbending (P37), un sous-marin de la Royal Navy ;
 HMS Upholder (P37), un sous-marin de la Royal Navy.

Médecine 
 Autres maladies infectieuses et parasitaires congénitales, d’après la Classification internationale des maladies.

Voir aussi
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres